Кабатов, Виталий Алексеевич — юрист, специалист по советскому хозяйственному праву и российскому предпринимательскому праву.
 Кабатова, Елена Витальевна — юрист, специалист по международному гражданскому праву; выпускница МГИМО.

См. также 
 Кабатово